Гендерная вечеринка — это праздничное мероприятие, проводимое во время беременности, где раскрывается пол будущего ребёнка. Это возможно в том числе и потому, что современная медицина предлагает несколько способов узнать биологический пол плода задолго до рождения. Гендерную вечеринку часто совмещают с бейби шауэр. Во время этого мероприятия посетители дарят подарки будущим родителям.

Раскрытие пола будущего ребёнка выступает кульминацией в праздничном мероприятии. Часто сами родители не знают пол плода и об этом во время праздника сообщает третье лицо, предварительно договорившись с родителями. Раскрытие пола может приобретать форму викторин или поединков между «розовой» и «синей» командами. Или же пол раскрывается другими способами, например разрезанием торта, лопанием шариков, конфетти, раскрытием пиньяты, цветного дыма и прочих способов. Розовый свет обозначает девочку, синий — мальчика. Помимо цветов используется другая явная гендерно стереотипная атрибутика. Например ассоциация мальчика с оружием, спортом, техникой, а девочки с украшениями, цветами, косметикой.

Впервые гендерные вечеринки стали проводиться в США, в конце 2000-х годов. При этом их популярность сильно возросла к концу 2010-х годов, в немалой степени этому способствовали социальные сети, такие как YouTube, Instagram и Pinterest. Чаще всего такие мероприятия проводят представители белого среднего класса в США.

Гендерные вечеринки подвергались критике со стороны журналистов и учёных, в частности из-за использования слова «гендер» в названии мероприятия, которое определяет социальное поведение и самоопределение человека, при этом фактически речь идёт о раскрытии биологического пола плода. Таким образом это укрепляет идею неразрывности пола и гендера человека, которая в свою очередь стирает небинарных, интерсекс, трансгендерных личностей

Примечания 

Беременность
Гендерная социология
Традиции США
Встречи